La saison 1978-1979 du Championnat d'Italie de football est la 77 édition du championnat italien de première division.  

Lors de cette saison, la Juventus FC tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

L'AC Milan, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacré champion d'Italie pour la dixième fois de son histoire.

Lors de ce championnat, le club de Pérouse réussit la performance, rarissime dans l'histoire du football, de terminer invaincue, sans toutefois enlever le titre du fait d'un grand nombre de matches nuls (19 en 30 matches).

Les 16 clubs participants 

 Ascoli Calcio
 Atalanta Bergame
 US Avellino
 Bologne FC
 US Catanzaro
 AC Fiorentina
 Inter Milan
 Juventus FC
 Lanerossi Vicenza
 SS Lazio
 AC Milan
 SSC Naples
 AC Pérouse
 AS Rome
 Torino Calcio
 Hellas Vérone

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

La différence de buts départage les égalités de points. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1978-1979 Serie A
Championnat Italie Football 1978-1979 Serie A
Italie
Italie